Барвице (), Барвальде () — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Щецинецкий повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 7,42 км². Население — 3857 человек (на 2005 год).

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Западно-Поморского воеводства